Le APIA Leichhardt Tigers FC est un club australien de football basé à Sydney.

Palmarès 
 Championnat d'Australie
 Champion : 1987

 Coupe d'Australie
 Vainqueur : 1982, 1988

Club de football à Sydney
Club de football fondé en 1954